Кубок Ліхтенштейну з футболу 2015–2016 — 71-й розіграш кубкового футбольного турніру в Ліхтенштейні. Титул здобув Вадуц.

Клуби-учасники 
 Вадуц
 Бальцерс
 Ешен-Маурен
 Трізен
 Вадуц (U23)
 Руггелль
 Бальцерс ІІ
 Шан
 Трізенберг
 Ешен-Маурен ІІ
 Шан ІІ 
 Трізен ІІ
 Бальцерс ІІІ
 Ешен-Маурен ІІІ 
 Руггелль ІІ
 Шан ІІІ
 Трізенберг ІІ

Перший раунд 
Матчі відбулись 25 - 26 серпня 2015.

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|25 серпня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|26 серпня 2015

|}

Другий раунд 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|15 вересня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|16 вересня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|30 вересня 2015

|}

1/4 фіналу 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|27 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|3 листопада 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|4 листопада 2015

|}

Півфінали 

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|5 квітня 2016

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC; text-align:center;"|6 квітня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Ліхтенштейну на soccerway 

2015/16
Ліхтенштейн
Ліхтенштейн